Second Life – comunità virtuale
 Second Life – gruppo musicale tedesco
 Second Life – extended play di Paola e Chiara del 2007
 Second Life – serie televisiva hongkonghese
 Second Life – film del 2009 diretto da Miguel Gaudêncio
 Io non ti conosco (Second Life) – romanzo di S. J. Watson del 2015